Het Lakeside World Professional Darts Championship 2010 was de 33e editie van dit dartstoernooi. Het toernooi werd gespeeld van 2 tot en met 10 januari  in de Lakeside Country Club te Frimley Green, Surrey. De organisatie was in handen van de British Darts Organisation. Ted Hankey was de titelverdediger bij de mannen  verdedigen en Francis Hoenselaar bij de vrouwen. Martin Adams won het toernooi, door in de finale Dave Chisnall met 7-5 te verslaan. Bij de vrouwen won Trina Gulliver haar achtste titel, door Rhian Edwards in  de finale te verslaan.

Prijzengeld 

Het totale prijzengeld voor dit toernooi was £320.000.

Mannen
Winnaar: £95.000
Verliezer: £30.000
Halvefinalist: £11.000 (2x)
Kwartfinalist: £6.000 (4x)
Tweede Ronde: £4.250 (8x)
Eerste Ronde: £3.000 (16x)

Vrouwen
Winnaar: £6.000
Verliezer: £2.000
Halvefinalist: £1.000 (2x)
Kwartfinalist: £500 (4x)

Mannen en vrouwen 
9-darter: £52.000 (mannen & vrouwen)
Hoogste uitgooi: £3.000 (mannen & vrouwen)

Gekwalificeerde spelers

Mannen

Aan het toernooi doen 32 spelers mee. De top 16 van het WDF/BDO Klassement tijdens het seizoen 2008-2009 waren automatisch geplaatst. Zij werden vergezeld door 16 andere spelers die zijn uitgenodigd op basis van hun prestaties.

Vrouwen

Aan het toernooi doen 8 speelsters mee. De top 4 van   WDF/BDO Klassement tijdens het seizoen 2008-2009 was automatisch geplaatst. Zij werden vergezeld door 4 andere spelers die werden uitgenodigd op basis van hun prestaties.

Speelschema 

De loting voor de mannen en vrouwen vond plaats op 22 oktober 2009.

Mannen

Vrouwen
 Alle wedstrijden best of three sets, best of five legs.

Finale

Televisie-uitzendingen 
Het toernooi wordt uitgezonden door de BBC in Groot-Brittannië en door Eurosport in diverse Europese landen.

World Professional Darts Championship
Darts in 2010